Sault kan avse:

Frankrike 

 Sault, Vaucluse, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Sault-Brénaz, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sault-de-Navailles, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sault-lès-Rethel, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sault-Saint-Remy, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Populärkultur 
 Sault (musikgrupp), en brittisk musikgrupp